Антіох IX Кізікський (д/н —95 до н. е.) — цар Сирії у 116 до н. е.—95 до н. е. роках.
 Афіней Кізікський  — давньогрецький філософ Платонівської академії.
 Агафокл Кізікський (*Ἀγαθοκλῆς ὁ Κυζικηνὸς, III ст. до н. е. ) — давньогрецький історик часів еллінізму.